Het seizoen 2016/17 van de Bundesliga was het 54ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden achttien teams mee. Het seizoen ging van start op 26 augustus 2016 en eindigde op zaterdag 20 mei 2017. FC Bayern München trad aan als regerend kampioen en prolongeerde zijn titel.

Hamburger SV verkeerde lange tijd in degradatienood. Op de allerlaatste speelronde wist de gevallen topclub zich veilig te spelen door met 2-1 te winnen van directe concurrent VfL Wolfsburg Die club, getraind door Andries Jonker, had maar één punt nodig voor directe handhaving, maar is door de nederlaag aangewezen op de play-offs om promotie/degradatie. De Nederlander werd eind februari aangesteld als vervanger van de ontslagen Valérien Ismaël. Zijn belangrijkste opdracht was directe handhaving in de Bundesliga.

Wolfsburg kwam in de 23ste minuut op voorsprong dankzij een treffer van Robin Knoche. Filip Kostic maakte gelijk voor HSV waarna Luca Waldschmidt het Volksparkstadion in de 88ste minuut in vuur en vlam zette door de thuisclub op voorsprong te brengen. Wolfsburg bleek daarna niet in staat om het broodnodige punt veilig te stellen.

Teams 
Er namen 18 teams deel aan de Bundesliga 2016/17, 16 teams die ook in 2015/16 deelnamen en twee teams die waren gepromoveerd vanuit de 2. Bundesliga. SC Freiburg verzekerde zich op 8 mei 2016 van het kampioenschap in de 2. Bundesliga en was de eerste promovendus. Ook RB Leipzig verzekerde zich op dezelfde datum van promotie, nadat het in de reguliere competitie als tweede was geëindigd, de club debuteerde op het hoogste niveau. Eintracht Frankfurt schakelde 1. FC Nürnberg uit in de play-offs voor de laatste plek in de competitie en handhaafde zich daarmee in de Bundesliga.

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie 

|goals1     = Mario Gómez 
|stadium    = Volkswagen Arena, Wolfsburg
|attendance = 29.100
|referee    = Sascha Stegemann }}

{{footballbox
|date       = 29 mei 2017
|time       = 20:30 uur
|team1      = 

VfL Wolfsburg wint met 2–0 over twee wedstrijden en handhaaft zich in de Bundesliga.

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten 
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2016/17 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2016/17 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München 

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2016/17 onder leiding van de Italiaanse trainer-coach Carlo Ancelotti de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de 27ste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook 
DFB-Pokal 2016/17
2. Bundesliga 2016/17
3. Liga 2016/17

Referenties 

Bundesliga (mannenvoetbal)
1